Boggy ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boggy (Arkansas)
 Boggy (Georgia)

Siehe auch: Boggy Lake